Mind's Eye ("occhio della mente" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
Mind's Eye – album di Vinnie Moore del 1986
Mind's Eye – singolo dei Wolfmother del 2005, dall'album Wolfmother

Televisione 
 Gli occhi della mente (Mind's Eye) – episodio della quinta stagione di X-Files